Ariel Gade – attrice statunitense
 Jacob Gade – violinista e compositore danese
 Niels Gade – compositore, direttore d'orchestra, organista e violinista danese
 Peter Gade – ex giocatore di badminton danese